Liste der Baudenkmäler in Neukirchen steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Neukirchen beim Heiligen Blut
 Liste der Baudenkmäler in Neukirchen (Niederbayern)
 Liste der Baudenkmäler in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg
 Liste der Baudenkmäler in Neukirchen vorm Wald
 Liste der Baudenkmäler in Neukirchen-Vluyn
 Liste der Baudenkmäler in Neukirchen-Balbini

Siehe auch:

 Liste der Baudenkmäler in Neuenkirchen
 Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen